Railio est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né c. 1983), chanteur pop rock finlandais
 (1886-1970), gymnaste finlandais

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois